Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Winston-Salem Open 2013 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený americký tenista John Isner, který z turnaje odstoupil pro poranění kyčle. Pro zranění pravého ramena se odhlásil také nejvýše nasazený Čech Tomáš Berdych.

Z pátého vítězství na okruhu ATP se radoval dvaatřicetiletý Rakušan Jürgen Melzer, kterému ve finále vzdal utkání za stavu 6-3 a 2-1 kvůli zdravotním problémům Francouz Gael Monfils.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (odstoupil)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  John Isner (odstoupil)
  Tommy Robredo (3. kolo)
  Benoît Paire (3. kolo)
  Sam Querrey (semifinále)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (3. kolo)
  'Jürgen Melzer (vítěz)
  Alexandr Dolgopolov (semifinále)
  Jarkko Nieminen (3. kolo)
  Lukáš Rosol (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (čtvrtfinále)
  Martin Kližan (2. kolo)
  Gaël Monfils (finále)
  Pablo Andújar (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2013